Цзясянь (Юйлинь) (佳县) — уезд городского округа Юйлинь провинции Шэньси (КНР)
 Цзясянь (Пиндиншань) (郏县) — уезд городского округа Пиндиншань провинции Хэнань (КНР)